Тафт () — прізвище.

 Боб Тафт (*1942) — американський політик.
 Вільям Говард Тафт (1857—1930) — президент США з 1909 по 1913, від Республіканської партії.
 Роберт Тафт (1932—2018) — американський священик-єзуїт, богослов і літургіст, дослідник східно-християнських літургійних обрядів і традицій.

Тафт — місто, штат Каліфорнія
 Тафт — місто, штат Оклахома
 Тафт — місто, штат Техас
 Тафт — місто, штат Вісконсин
 Тафт — переписна місцевість, штат Флорида
 Тафт — переписна місцевість, штат Луїзіана